

Овадув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Овадув — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства